Salmán es un nombre que se puede referir a varias personas:
Salmán el Persa, uno de los compañeros del profeta Mahoma
Salmán bin Abdulaziz (1935-), el actual rey de Arabia Saudita
Mohamed bin Salmán (1985-), su hijo y el príncipe heredero sustituto
Turki bin Salmán (1987-), otro hijo de bin Abdulaziz, empresario